Miejscowości w USA:
 Sisseton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Gminy w USA:
 Sisseton (ang. Sisseton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Sisseton (ang. Sisseton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts